Kuchařka může být: 
 žena vykonávající práci kuchaře
 kuchařská kniha, kniha receptur k přípravě jídel

Související články 
 kuchař (rozcestník)

Externí odkazy